Carnegie Public Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Carnegie Public Library (Rocky Ford, Colorado), NRHP-ID: 95001247
 Carnegie Public Library (Trinidad, Colorado), NRHP-ID: 95000438
 Carnegie Public Library (Boise, Idaho), NRHP-ID: 74000725
 Carnegie Public Library (Anderson, Indiana), NRHP-ID: 85000603
 Carnegie Public Library (Shelbyville, Kentucky), NRHP-ID: 85001253
 Carnegie Public Library (Escanaba, Michigan), NRHP-ID: 77000712
 Carnegie Public Library (Big Timber, Montana), NRHP-ID: 02000725
 Carnegie Public Library (Havre, Montana), NRHP-ID: 86001934
 Carnegie Public Library (Missoula, Montana), NRHP-ID: 82003174
 Carnegie Public Library (Gothenburg, Nebraska), NRHP-ID: 86003443
 Carnegie Public Library (East Liverpool, Ohio), NRHP-ID: 80002963
 Carnegie Public Library (Sumter, South Carolina), NRHP-ID: 94000814
 Carnegie Public Library (Brookings, South Dakota), NRHP-ID: 80003717
 Carnegie Public Library (Dell Rapids, South Dakota), NRHP-ID: 86000247
 Carnegie Public Library (Belton, Texas), NRHP-ID: 85000473
 Carnegie Public Library (Tyler, Texas), NRHP-ID: 79003007
 Carnegie Public Library (Huntington, West Virginia), NRHP-ID: 80004015
 Carnegie Public Library (Buffalo, Wyoming), NRHP-ID: 76001949

Siehe auch:
 Carnegie Free Public Library